UKN steht für:
 Waukon Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Waukon (Iowa), USA
 Ukraine Air Enterprise (ICAO-Code), ukrainische Fluggesellschaft
 Nordirland (NUTS:UK-Code)

Abkürzung